egres vagy köszméte (Ribes uva-crispa), a ribiszkefélék családjába tartozó növényfaj
 Egres, női név

Földrajz
 Magyarország
 Felsőrácegres, Pálfához tartozó településrész Tolna megyében
 Magyaregres, település Somogy megyében, a Kaposvári járásban
 Pusztaegres, Sárbogárd városrésze, Fejér megyében
 Rácegrespuszta, Magyaratád része, Somogy megyében
 Sáregres, település Fejér megyében, a Sárbogárdi járásban
 Somogyegres, település Somogy megyében, a Tabi járásban
 Vácegres (1943-ig Zsidó) település Pest megyében, az Aszódi járásban
 Egres-patak, patak Nógrád megyében
 Románia
 Egres (románul Igriș), település Temes megyében
 Felsőegres (románul: Agrișu de Sus), település Beszterce-Naszód megyében
 Szlovákia
 Szécsegres (szlovákul: Egreš), település a Kassai kerület Tőketerebesi járásában
 Ukrajna
 Szőlősegres település Kárpátalján, a Nagyszőlősi járásban